Изабелла де Бриенн ( — ) — регентша при графе Леччо, а также титулярная герцогиня Афин и королева Иерусалима с 1356 по 1360 годы.

Семья и юность 
Изабелла была дочерью герцога Афинского Готье V де Бриенна и Жанны де Шатильон. Она родилась в Италии, а в 1308 году её отец после смерти Ги II де Ла Рош унаследовал Афинское герцогство, и вся семья переехала в Грецию. В 1311 году отец Изабеллы погиб в битве с каталонцами, захватившими герцогство. Семье Бриеннов остались только маленькие владения в Беотии — Аргос и Навплион. Герцогиня Жанна с детьми уехала во Францию. Всю свою жизнь она безуспешно пыталась собрать силы и деньги для возвращения своему сыну отцовского престола.

Женитьба и наследство 
Поскольку семья испытывала серьёзные денежные затруднения, причиной которых были огромные долги покойного герцога, Изабелла не смогла выйти замуж за дворянина своего круга, и стала женой небогатого рыцаря из Эно, Готье III Энгиенского (умер в 1345). Она родила ему одиннадцать детей, в том числе сыновей Сойе, Людовика и Ги.

Брат Изабеллы, Готье VI Бриен женился на племяннице неаполитанского короля, и получил от него войско для отвоевания афинского герцогства. Отправившись в Грецию, Вальтер взял с собой сына Вальтера VI и племянника Сойе Энгиенского, сына Изабеллы. Однако его поход закончился неудачей. Афины вернуть не удалось, но Бриен продолжал удерживать за собой Аргос и Навплион. Как раз тогда от болезни умер его единственный сын. Покинув Грецию в 1332, Бриен передал управление Аргосом и Навплионом сыну Изабеллы, Сойе Энгиенскому. В 1356 году Вальтер погиб в битве при Пуатье, сражаясь против англичан. Поскольку у него от двух браков не осталось детей, сестра Изабелла стала его единственной наследницей.

Владения Бриена она разделила между своими многочисленными детьми. Сойе продолжал править Аргосом и Навплионом, а также получил титул афинского герцога и французское графство Бриен. Впоследствии Сойе передал Аргос и Навплион младшему брату Ги. Жан Энгиенский получил итальянские графства Лечче и Кастро, а Людовик — Конверсано. Самая значительная часть наследства досталась Жану, после смерти которого в 1380 году его владения наследовал бездетный сын Пьетро, а после его смерти в 1384 году — его сестра Маргарита Энгиенская, которая стала женой князя Раймондо Орсини, а потом — короля Неаполя Владислава.

Изабелла де Бриенн умерла в 1360 году.

Примечания

Источники 
 Карпов С. П. Латинская Романия. — : Алетейя, 2000. — 256 с. — ISBN 5-89329-247-2
 Успенский Ф. И. Отдел VIII. Ласкари и Палеологи // История Византийской империи. В 5 т. — : АСТ, Астрель, 2005. — Т. 5. — 558 с. — ISBN 5-271-03856-4
 Грегоровиус Ф. История города Афин в средние века (От эпохи Юстиниана до турецкого завоевания). — : Альфа-книга, 2009. — 767 с. — ISBN 978-5-9922-0307-3
 Riley-Smith J. The Oxford History of the Crusades. — Oxford University Press, 2002. — 457 p. — ISBN 978-0-87661-406-8

Дом де Бриенн
Графы де Бриенн
Герцоги Афинские
Женщины-регенты